Ма́гдала:
 Магдала — древний город в Галилее (Израиль), родина библейской Марии Магдалины.
 Магдала — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Магдала — горная крепость в Абиссинии (совр. Эфиопия).